Андрія́шев () — українське та російське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андріяшев Анатолій Петрович (1910—2009) — радянський російський іхтіолог і зоогеограф.
 Олександр Андріяшев:
 Андріяшев Олександр Володимирович (1986—2017) — солдат Збройних сил України, доброволець батальйону «Айдар». Учасник російсько-української війни.
 Андріяшев Олександр Михайлович (1863, Чернігів — 1939, Київ) — український історик, архівіст, археограф, джерелознавець.
 Андріяшев Олексій Хомич (1826–1907, Київ) — український педагог, громадський діяч, видавець, бджоляр-аматор.
 Андріяшев Павло Іванович (1875, Київ — 1926, Харків) — український художник театру.

Українські прізвища
Російські прізвища